Добролёт — упразднённая российская бюджетная авиакомпания, 100 % дочернее предприятие «Аэрофлота», базировавшаяся в терминале московского аэропорта Шереметьево. Основана 4 октября 2013 года. Начала коммерческую деятельность в июне 2014 года. Являлась аффилированым через Аэрофлот членом авиационного альянса SkyTeam.

30 июля 2014 года против компании введены санкции Европейского союза за полёты на спорную территорию Крыма, после чего 3 августа авиакомпания была вынуждена прекратить выполнение всех своих рейсов. В июле 2015 года стало известно о ликвидации компании. Это один из самых коротких сроков существования среди российских авиакомпаний.

История 

В конце августа 2013 года совет директоров «Аэрофлота» рассмотрел вопрос о создании бюджетного перевозчика в составе компании и принял решение о начале финансирования проекта.

Авиакомпания «Аэрофлот» получила прямой контроль над ООО «Добролёт» 4 октября 2013 года. Руководителем стал Владимир Горбунов, который ранее возглавлял компанию «Авианова». В тот же день прошла презентация логотипа.

За первые 12 часов с момента открытия продаж 27 мая 2014 года компания сумела реализовать 4 тысячи билетов в Симферополь, уже 10 июня туда был совершен первый коммерческий рейс из аэропорта Шереметьево. С 1 августа также начали выполняться рейсы и в Волгоград.

Приостановление полётов 
30 июля 2014 года Европейский союз объявил о введении дополнительных санкций против Российской Федерации в связи с военными действиями на Украине, куда попала и авиакомпания «Добролёт» за обслуживание своего единственного на тот момент рейса «Москва—Симферополь». Санкции предполагают запрет европейским компаниям предоставлять «Добролёту» доступ к финансовым ресурсам и заморозку активов компании в ЕС.

Санкции лишили «Добролёт» и возможности страховать свои риски, о чём сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники страхового рынка. Вскоре могли возникнуть проблемы с бронированием билетов, так как авиакомпания работала через американскую систему Navitaire.

3 августа 2014 года в 20:00 компания официально сообщила, что из-за санкций ЕС «в условиях беспрецедентного давления со стороны европейских контрагентов» перевозчик «вынужден приостановить полёты и продажу билетов».
В пресс-релизе пояснялось, что ряд европейских контрагентов аннулировали действие договоров лизинга на самолёты, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации. Пассажиров «Добролёта», у которых были куплены билеты на рейсы Москва—Симферополь и Москва—Волгоград до 15 сентября и 20 августа соответственно, с 4 августа перевозят «Оренбургские авиалинии».
На начало августа перевез порядка 65 тыс. пассажиров.

20 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что совет директоров «Добролёта» рассматривает варианты возобновления работы.
В качестве вариантов продолжения деятельности предлагались перерегистрация «Добролёта» на новое юридическое лицо, создание новой дочерней компании «Аэрофлота» или введение в парк «Добролёта» дополнительных самолётов SSJ-100. Но выбрать один из вариантов совет директоров не смог, при этом по данным издания решение необходимо согласовать «на высшем уровне».

Маршрутная сеть 

30 июня 2014 года открыта продажа билетов из Москвы в Волгоград и Пермь, а затем в Самару и Уфу. Полёты должны были начаться в августе 2014 года, минимальная цена билета составила 999 рублей. После остановки полётов и продаж билетов компания заявила, что пассажиры смогут получить полное возмещение стоимости билетов (вынужденный возврат).

Планировалось выполнение рейсов по маршрутам:

Цена среднего тарифа «Добролёта» на 15-20 % ниже стоимости тарифов в экономическом классе ОАО «Аэрофлот».

Флот 
Планировалось, что в год запуска компания будет эксплуатировать восемь самолётов Boeing 737NG. Стратегия развития компании предусматривала увеличение флота до сорока воздушных судов к 2018 году (каждый год компания будет вводить по восемь самолётов Boeing-737-800NG). Самолёты получались напрямую с завода Boeing в моноклассной компоновке на 189 пассажиров. Однако 3 августа 2014 года европейские и американские контрагенты компании — лизингодатели, страховщики и компании, предоставляющие техобслуживание, — заявили об аннулировании договоров, что привело к остановке деятельности компании.

При этом, включённый в сертификат эксплуатанта авиакомпании самолёт Sukhoi Superjet 100 за время её работы так и не совершил ни одного полёта.

6 августа глава компании Андрей Калмыков сообщил о подписании прямого соглашения с «Боингом» на поставку 16 самолётов «Боинг-737-800».

Регистрация воздушных судов

Ливрея и именные самолёты 
Борты авиакомпании носили надпись «Добролёт» и три синие точки на левой стороне фюзеляжа, надпись «Dobrolet» и три синие точки — на правой. Стабилизатор синий и также носит логотип «Добролёта».

Дополнительные услуги 
«Добролёт» — классический лоукост-перевозчик. Все дополнительные услуги можно было приобрести только за дополнительную плату. На сайте авиакомпании было возможно:
 выбрать место в салоне самолёта
 произвести оплату багажа
 приобрести страховку
 арендовать автомобиль
 забронировать отель
 приобрести билеты на «Аэроэкспресс».

Преемник 
Преемник под брендом «Победа» был основан 16 сентября 2014 года. 11 ноября 2014 началась продажа авиабилетов по шести направлениям: Волгоград, Сочи, Самара, Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Белгород. Минимальный тариф в одну сторону составил 999 рублей без учёта такс и сборов. Базовый аэропорт — «Внуково».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Упразднённые авиакомпании России
Упразднённые бюджетные авиакомпании
Аэрофлот
Исчезнувшие компании Москвы